Стилман, Джон (1900—1999) — американский учёный и государственный деятель.
 Стилман, Брюс (род. 1953) — австралийско-американский молекулярный биолог и биохимик.